Дмитрий Михайлович Сазонов (род. 8 мая 1933, Москва) — советский и российский учёный в области радиофизики, доктор технических наук, профессор кафедры антенных устройств и распространения радиоволн Московского энергетического института (МЭИ).

Биография

Ранние годы 
Родился в г. Москве. После окончания в 1955 году радиотехнического  факультета  МЭИ остался работать в институте на кафедре антенных устройств и распространения радиоволн.

Научная и преподавательская работа 
В период 1956—1975 годы работал инженером, младшим научным сотрудником, ассистентом, доцентом МЭИ. В 1962 году защитил кандидатскую диссертацию  «Антенны  на  металлическом  конусе  конечных  размеров»,  в 1970 году — докторскую диссертацию «Теория антенных решеток произвольной  геометрии».  С  1975  г.  и  по  настоящее  время  работает  профессором кафедры антенных устройств и распространения радиоволн МЭИ. В 1977 году Д. М. Сазонову присвоено звание профессора.  Область его научных интересов охватывает вопросы прикладной  электродинамики, воздействия высокоэнергетических электромагнитных полей на материальные объекты, автоматизированные измерения параметров антенн и материальных сред.

Сазонов действительный член РАЕН с 1996 года. Он соавтор открытия явления параметрического поглощения энергии электромагнитных волн материальным объектом и научной гипотезы о строении элементарных частиц.

Председатель секции антенно-фидерных устройств НТО радиоэлектроники и связи им. А. С. Попова. Член IEEE и председатель Российской подсекции IEEE по антеннам и распространению радиоволн. Член редколлегий журналов «Известия вузов. Радиоэлектроника», «Антенны».

Награды и звания 
 Дважды лауреат премии Правительства РФ (1997 и 2001 годы)
 Почётный радист СССР
 Лауреат премии Госкомоборонпрома России (1995)
 Награждён почётным знаком РАЕН «За заслуги в развитии науки и экономики» и медалью РАЕН им. П. Л. Капицы, а также  памятной медалью IEEE «2000 Millenium Medal for Outstanding Achivements and Contributions»

Библиография 
Д. М. Сазонов является автором трех монографий и более 200 статей в научных журналах и трудах научных конференций, соавтором электронного учебно-методического комплекса «Антенны и устройства СВЧ». Имеет 30 авторских свидетельств и патентов на изобретения. В числе его книг:
 Марков Г. Т., Сазонов Д. М. Антенны. Учебник для студентов радиотехнических специальностей вузов. Изд. 2-е перераб. и доп., М., «Энергия», 1975.-528 с. с ил.
 Сазонов Д. М., Гридин А. Н., Мишустин Б. А. Устройства СВЧ. Учеб. пособие. Под. ред. Д. М. Сазонова.-М.: Высшая шк., 1981.-295 с., ил.
 Сазонов Д. М. Антенны и устройства СВЧ. Учеб. для радиотехнич. спец. вузов.-М.: Высшая шк., 1988.-432 с.:ил.

Примечания

Литература 
 

Преподаватели радиотехнического факультета МЭИ
Физики по алфавиту
Члены РАЕН
Выпускники МЭИ